Amarone kan syfta på:

Amarone della Valpolicella – ett italienskt rödvin
Amarone (roman) – roman av Måns Ivarsson och Tomas Petersson